Lijst van burgemeesters van Ambt Delden
 Lijst van burgemeesters van Stad Delden